Mužská dvouhra Erste Bank Open 2021 probíhala v druhé polovině října 2021. Do singlové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu ve Wiener Stadthalle nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Rus Andrej Rubljov, který dal přednost souběžně hranému St. Petersburg Open, kde taktéž obhajoval titul.

Vítězem se stal druhý nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále zdolal amerického kvalifikanta Francese Tiafoea po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. V probíhající sezóně si připsal páté turnajové vítězství, čímž dorovnal dosavadního lídra v této statistice Nora Ruuda. Vítězství představovalo jeho osmnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Celkovou zápasovou bilanci od Wimbledonu zlepšil na 25 výher a pouhé dvě porážky.

Dvacetiletý Ital Jannik Sinner si čtvrtfinálovou výhrou nad světovou devítkou Casperem Ruudem zajistil premiérový posun do první desítky žebříčku ATP. V hodnocení rozhodném pro postup na turínský Turnaj mistrů se posunul na osmé, tedy poslední postupové místo, když přeskočil absentujícího Nadala a v prvním kole poraženého Hurkacze. Ital následně v semifinále neudržel vedení 6–3 a 5–2 proti Tiafoevi.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2021
ATP Tour 2021